Марковская — название населённых пунктов в России:

 Марковская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Марковская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Марковская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Марковская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Марковская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Марковская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Марковская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Марковская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Марковская — деревня в Авксентьевском сельсовете Усть-Кубинского района Вологодской области.
 Марковская — деревня в Богородском сельсовете Усть-Кубинского района Вологодской области.
 Марковская — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Марковская (Жарниково) — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.

См. также 
 Марковская волость
 Марковская республика
 Марковская сеть